Carbonaresi – abitanti di Carbonara Scrivia
Carbonaresi – abitanti di Carbonara al Ticino
Carbonaresi – abitanti di Carbonara di Bari
Carbonaresi – abitanti di Carbonara di Nola
Carbonaresi – abitanti di Carbonara di Po